Сальти — фамилия:

 Сальти, Георгий Дмитриевич — Георгиевский кавалер; майор; № 7494; 12 января 1846.
 Сальти, Константин Дмитриевич — Георгиевский кавалер; лейтенант; № 1677; 5 февраля 1806.